Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Stan Smith 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (campione)

  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1976